Mario Larocque (né le  à Montréal au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1995, il débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Olympiques de Hull avec qui il remporte la Coupe du Président (LHJMQ) et la Coupe Memorial en 1997. Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay en , en . En 1998, il passe professionnel et joue cinq matchs de LNH avec le Lightning. Par la suite, il a joué avec les Vipers de Détroit dans la Ligue internationale, dans la ligue américaine avec les Americans de Rochester club-école des Sabres de Buffalo. Il a joué avec les Nailers de Wheeling de l'ECHL de 2002 à 2004. Après trois saisons dans la United Hockey League, il part en Europe. Son équipe du HC TWK Innsbruck termine huitième de l'EBEL 2007-2008. En 2008-2009, il joue pour le Sport Ghiaccio Pontebba en Italie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 68|| 7|| 19|| 26|| 196|| 14|| 2|| 5|| 7|| 16
|-
| 1996-1997|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 64|| 13|| 37|| 50|| 160|| 14|| 2|| 5|| 7|| 34
|-
| 1997-1998|| Faucons de Sherbrooke|| LHJMQ|| 28|| 6|| 10|| 16|| 125|| - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 16|| - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Lumberjacks de Cleveland|| LIH|| 59|| 5|| 7|| 12|| 202|| - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000|| Vipers de Détroit||  LIH|| 60|| 0|| 5|| 5|| 234|| - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001|| Vipers de Détroit||  LIH|| 71|| 2|| 1|| 3|| 233|| - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002|| Americans de Rochester|| LAH|| 75|| 8|| 7|| 15|| 219|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Nailers de Wheeling|| ECHL|| 66|| 18|| 26|| 44|| 194|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton||  LAH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| Nailers de Wheeling||   ECHL|| 66|| 13|| 22|| 35|| 166|| 5|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2004-2005|| Trashers de Danbury|| UHL|| 68|| 6|| 26|| 32|| 271|| 11|| 3|| 3|| 6|| 24
|-
| 2005-2006|| Trashers de Danbury|| UHL|| 46|| 5|| 10|| 15|| 187|| 18|| 0|| 11|| 11|| 40
|-
| 2005-2006|| Sound Tigers de Bridgeport||  LAH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 11||- || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007|| Komets de Fort Wayne|| UHL|| 76|| 27|| 40|| 67|| 231|| 10|| 2|| 5|| 7|| 40
|-
| 2007-2008|| HC TWK Innsbruck|| Autriche|| 37|| 8|| 9|| 17|| 123||- || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || SG Pontebba|| Serie A|| 15|| 4|| 4|| 8|| 73|| - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Nottingham Panthers|| EIHL|| 21|| 2|| 5|| 7|| 80||- || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Lumberjacks de Muskegon|| LIH|| 31|| 5|| 19|| 24|| 57|| 6|| 1|| 2|| 3|| 30
|-
|2010-2011 ||IceMen d'Evansville ||LCH || 64|| 17|| 27|| 44|| 151|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Jackals d'Elmira ||ECHL || 69|| 7|| 38|| 45|| 140|| 7|| 1|| 4|| 5|| 18
|-
|2012-2013 || Sundogs de l'Arizona || LCH || 49|| 7|| 15|| 22|| 118|| 4|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2013-2014 || Braehead Clan || EIHL || 16 || 2 || 6 || 8 || 36 || 3 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|2014-2015 || Thunder de Stockton || ECHL || 35|| 4|| 9|| 13|| 127|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 1995-1996 : élu dans l'équipe des recrues.
United Hockey League
 2006-2007 : élu dans la seconde équipe d'étoiles.
 2006-2007 : participe au Match des étoiles.

Références 

Naissance en avril 1978
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1992-2010)
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur de la SG Pontebba
Joueur du HC Innsbruck
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Jackals d'Elmira
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Thunder de Stockton